Duitsland:
 Reichenau (eiland), het eiland in het Bodenmeer
 Abdij van Reichenau, de daar vroeger gelegen abdij
 Reichenau (Baden-Württemberg), een gemeente op dat eiland
 Hartmannsdorf-Reichenau, een plaats in de deelstaat Saksen

Oostenrijk:
 Reichenau an der Rax,  een gemeente in de deelstaat Neder-Oostenrijk
 Reichenau im Mühlkreis, een gemeente in de deelstaat Opper-Oostenrijk
 Reichenau (Karinthië), een gemeente in de deelstaat Karinthië

Polen:
 Bogatynia (Duits: Reichenau in Sachsen), een plaats in Polen

Tsjechië:
 Okres Rychnov nad Kněžnou (Duits: Reichenau an der Knežna), een district in de regio Hradec Králové
 Rychnov u Jablonce nad Nisou (Duits: Reichenau), een stad in de regio Liberec

Zwitserland:
 Reichenau (Graubünden), waar de Voor-Rijn en de Achter-Rijn samenkomen

Personen 
 Walter von Reichenau, een Duitse veldmaarschalk